Taye ist der Familienname folgender Personen:

 Ejgayehu Taye (* 2000), äthiopische Langstreckenläuferin
 Moges Taye (* 1973), äthiopischer Marathonläufer

Taye steht für:
Taia (Fluss) (Taye, Jong), ein Fluss in Sierra Leone